dans la voïvodie de Lublin
 Alojzów, un village dans le powiat de Chełm ;
 Alojzów, un village dans le powiat de Hrubieszów ;

dans la voïvodie de Mazovie
 Alojzów, un village.